Wight kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Wight
 William Franklin Wight

Auktorsförkortningar
Robotskapade auktorsförkortningar